Niemcy:
 Straßhaus - część gminy Denkendorf, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt
 Straßhaus - część gminy Schwarzenbach am Wald, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof
 Straßhaus - część gminy Siegenburg, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim
 Straßhaus - część gminy Simbach, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dingolfing-Landau

Zobacz też:
 Straßenhaus
 Straßenhäuser
 Straßhäusl